

Onomastica
 Todd – prenome inglese
 Todd – cognome inglese

Geografia

Argentina
 Todd – località della provincia di Buenos Aires

Australia
 Todd – fiume del Territorio del Nord

Stati Uniti
 Contea di Todd – nome di varie contee degli Stati Uniti
 Todd – località della California
 Todd – località della Carolina del Nord
 Todd –  township del Minnesota
 Todd – township della Contea di Fulton (Pennsylvania)
 Todd –  township della Contea di Huntingdon (Pennsylvania)

Matematica
 Classe (di) Todd – classe algebrica

Musica
 Todd – album di Todd Rundgren del 1974

Sport
 Todd – tipo di combattimento sportivo

Pagine correlate
Contea di Todd